Chaigneau est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme  

 Jean-Baptiste Chaigneau (1769-1832), diplomate français ;
 Jean-Louis Chaigneau (1767-1847), homme politique français ;
 Émile-Armand Chaigneau (1795-1881), homme politique français ;
 François Paul Chaigneau (1808-1874), contre-amiral français ;
 Ferdinand Chaigneau (1830-1906), peintre français, père de Charles-Paul ;
 Charles-Paul Chaigneau (1879-1939), peintre français, fils de Ferdinand ;
 Jean Chaigneau (1895-1955), homme politique et résistant français ;
 Franck Chaigneau (1942-), jésuite français ;
 Jean-François Chaigneau (1944-), journaliste français ;
 Pascal Chaigneau (1956-), professeur français des universités, spécialiste des relations internationales ;
 Benoît Chaigneau (1972-), animateur français de télévision ;
 Sébastien Chaigneau (1972-), coureur français d'ultra-trail ;
 Florent Chaigneau (1984-), footballeur français (gardien de but) ;
 Robin Chaigneau (1988-), coureur cycliste néerlandais.

Toponyme 
Chaigneau est un toponyme, inspiré de certaines personnalités ci-dessus.
 , îles de la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien, dans la réserve nationale Alacalufes au Chili.

Homonymie de patronyme
Patronyme français